, femme d'affaires kényane (cousine par ascendance paternelle de Lupita Nyong'o et sœur de Tavia Nyong'o) ;
 Lupita Nyong'o, actrice et réalisatrice mexico-kényane (fille de Peter Anyang' Nyong'o) ;
 Peter Anyang' Nyong'o, homme politique kényan, sénateur du comté de Kisumu (père de Lupita Nyong'o) ;
 , historien et critique culturel kényan (cousin par ascendance paternelle de Lupita Nyong'o et frère d'Isis Nyong'o).

Homonymie
Homonymie de patronyme